

Населені пункти та їхні частини
 Лонжек — село в гміні Осе Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Лонжек — село в гміні Нова Бжезниця Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Лонжек — село в гміні Кучборк-Осада Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Лонжек — село в гміні Заклікув Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Лонжек — село в гміні Каліська Староґардського повіту Поморського воєводства
 Лонжек — село в гміні Лонюв Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Лонжек — село в гміні Любава Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Лонжек — село в гміні Клодава Кольського повіту Великопольського воєводства
 Лонжек — частина міста Вісла в Цешинському повіті Сілезького воєводства
 Лонжек — частина села Віняри в гміні Ґдув Велицького повіту Малопольського воєводства
 Лонжек — частина села Ольшувка в гміні Мшана-Дольна Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Лонжек — лісова осада в гміні Нова Бжезниця Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства

Примітки